Knochenarbeit steht für:

 eine besonders schwere oder komplexe Tätigkeit;  die Bezeichnung ist abgeleitet von der Arbeit in Beinhäusern.
 den deutschen Titel des zweiten Kriminalromans der US-amerikanischen Autorin Kathy Reichs, siehe Knochenarbeit (Roman)

Siehe auch